Metelisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Metelisaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Metelisaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 

Robotskapade Finlandförgreningar